FC Oberlausitz Neugersdorf (celým názvem: Fußballclub Oberlausitz Neugersdorf e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v saském městě Ebersbach-Neugersdorf. Založen byl v roce 1992 po zániku socialistického klubu BSG Lautex Neugersdorf. Svůj současný název nese od roku 2003. Od sezóny 2015/16 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sparkassen-Arena Oberlausitz s kapacitou 5 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Za klub v minulosti hrávalo mnoho českých fotbalistů a to z důvodu těsné blízkosti bývalého města Neugersdorf k českým hranicím. Z hráčů se jmenovitě jedná např. o Jiřího Štajnera, Luboše Loučku, Jana Nezmara, Jana Flachbarta, Jiřího Šislera nebo Petra Grunda.

Historické názvy 
Zdroj:

 1992 – OFC Neugersdorf (Oberlausitzer Fußballclub Neugersdorf e. V.)
 2003 – FC Oberlausitz Neugersdorf (Fußballclub Oberlausitz Neugersdorf e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1992–1995: Bezirksliga Dresden
 1995–2001: Landesliga Sachsen
 2001–2006: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2006–2013: Sachsenliga
 2013–2015: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2015– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1992
FC Oberlausitz Neugersdorf